Toponímia:
 Paulí (Les Planes d'Hostoles)
 Borda del Paulí, borda al municipi d'Abella de la Conca (Pallars Jussà) 
 Puig Paulí, muntanya del municipi de Cadaqués a la comarca de l'Alt Empordà 
 Biografies:
 Paulí Alcántara Riestra (Iloilo, Filipines, 1896 - Barcelona, 1964), futbolista català d'origen filipí 
 Paulí "Lluís Pérez Calvo"
 Paulí d'Antioquia, eclesiàstic grec
 Paulí I d'Aquileia, patriarca d'Aquileia
 Paulí II d'Aquileia, patriarca d'Aquileia al segle VIII
 Paulí II (Aquileia, 802), religiós italià, bisbe patriarca d'Aquileia 
 Paulí de Biterrae, bisbe gal de Biterrae 
 Paulí Buchens Adrover (Palma 1944 -1999), polític mallorquí que fou batle de Palma 
 Paulí de Girona un dels Quatre Sants Màrtirs de Girona
 Paulí de Pel·la, o Paulí el Penitent, escriptor eclesiàstic romà
 Paulí de Tir, bisbe de Tir.
 Paulí de Milà, secretari de Sant Ambròs, i escriptor romà 
 Paulí de Nola o Meropi Ponci Anici Paulí, magistrat romà, després bisbe de Nola al començament del .
 Paulí Pallàs i Latorre (1862-1893), anarquista català 
 Paulí Petrocori retòric gal esmentat per Sidoni Apol·linar 
 Paulí de York, bisbe de York.
 Anici Paulí, cònsol el 498
 Gai Suetoni Paulí, governador de Britània i militar al servei de Marc Salvi Otó.
 Jordi Paulí i Safont, compositor de sardanes.
 Marc Aureli Paulí, cònsol el 277.
 Marc Valeri Paulí, cònsol el 101
 Pompei Paulí, militar romà, gende Sèneca